La Sala Regional Ciudad de México (SRCDMX) es una de las seis salas regionales que integran al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Este Tribunal Electoral Federal se compone también por una Sala Superior. La Sala Regional tiene carácter de órgano permanente desde el año 2007.

Competencia 
La Sala Regional Ciudad de México del TEPJF es un órgano de funcionamiento permanente que resuelve juicios y recursos en materia electoral promovidos por la ciudadanía, los partidos políticos, candidatas y candidatos propuestos por los partidos políticos, o bien por candidatos y candidatas independientes de los cinco estados que componen la cuarta circunscripción electoral plurinominal.

Estados que conforman la IV circunscripción 

 Ciudad de México
 Guerrero
 Morelos
 Puebla
 Tlaxcala

Sede 
El lugar sede de la Sala Regional es la Ciudad de México, con domicilio en Blvd. Adolfo López Mateos 1926, Colonia Tlacopac, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01049, CDMX.

Integración 
Se integra por tres magistrados/as electorales que duran nueve años en el cargo de manera escalonada; son propuestos/as por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y elegidos por el Senado de la República, a través del mismo procedimiento por el que se elige a magistradas y magistrados de Sala Superior. El encargo de presidente tiene una duración de tres años, se determina por votación interna e implica una labor de administración y representación.

Integración actual 

 (2013 - 2019) Armando Maitret Hernández (Presidente)
 (2013 - 2022) Héctor Romero Bolaños
 (2016 - 2025) María Guadalupe Silva Rojas

Facultades 
Las Salas Regionales en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, tienen competencia para conocer y resolver:

Ámbito estatal 

 Actos o resoluciones de los partidos políticos, cuando se trate de su vida interna, incluidas la renovación de las dirigencias municipales o estatales; la postulación a un cargo de elección popular; o bien las sanciones que en la vía de su disciplina se impongan por los órganos de justicia intrapartidistas.
 Contra actos u omisiones de respuesta a lo pedido a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES).
 Las resoluciones de los Tribunales Electorales estatales, relacionadas en forma directa con elecciones municipales o con la elección de los congresos de esas entidades federativas son revisables por la Sala Regional.
 La fiscalización del uso de los recursos –públicos y privados- que reciben partidos y candidatos, incluidos los que reciben candidatos independientes, a cargo de los organismos públicos locales electorales.
 La afectación al derecho de afiliación o a formar parte de un partido político.
 El derecho a recibir información pública de partidos, candidatos o de la autoridad electoral.
 La respuesta que se de por cualquiera de ellos al derecho de petición, incluidos los trámites para la expedición o reposición de las credenciales para votar ante la negativa o falta de respuesta del INE, a quien corresponde su expedición o reposición.

Ámbito federal 

 Asuntos relacionados con el derecho político-electoral de ser votado, relativos a la expedición de la credencial para votar. En específico, la SRCDMX es la competente para resolver todos los asuntos de credencialización en el extranjero.
 De la revisión de los resultados de las elecciones de diputados y senadores, propuestos por el principio de mayoría relativa.
 De la elección de diputados y senadores de representación proporcional, corresponde conocer a la Sala Superior por disposición de la ley.
 Todos los actos relacionados con el registro, precampaña, campañas, propaganda distinta a la realizada en radio, televisión, también podrán ser revisados por la Sala Regional, a petición y previa demanda presentada por partidos políticos, candidatas/candidatos incluidos los independientes

Referencias 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación